SRA kan ha flera olika betydelser:

en akronym för Svenska Radioaktiebolaget
en akronym för Stockholms Radioamatörer
en akronym för Satanic ritual abuse
en akronym för SRA Skytte